Алекса́ндр Алекса́ндрович Ильи́н (род. 22 ноября 1983, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, поэт, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова». Известность получил благодаря роли Семёна Лобанова в телесериале «Интерны».

Биография 

Родился 22 ноября 1983 года в Москве. Представитель актёрской династии Ильиных. Младший сын актёра Александра Ильина, племянник актёра Владимира Ильина, внук актёра Адольфа Ильина.

В кино дебютировал ещё в детском возрасте, сыграв в 1992 году эпизодическую роль мальчика-посыльного в российском телесериале «Мелочи жизни».

Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Играл в театре до 2006 года: сперва в Театре Российской армии, затем в Российском академическом молодёжном театре. При этом продолжал сниматься в кинофильмах и телесериалах. В 2009 году сыграл в фильме Павла Лунгина «Царь» роль второго плана Фёдора Басманова.

С 2010 по 2016 год играл в популярном российском телесериале «Интерны», где исполнял роль интерна, а затем врача Семёна Лобанова.

С 2010 года является вокалистом и автором песен панк-группы «План Ломоносова».

В марте 2018 года у Ильина и его жены Юлии родился сын, которого назвали Александром — в честь отца и деда. В апреле 2021 года в семье родился второй сын — Ярослав.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Александр Александрович
Музыканты по алфавиту
Рок-музыканты России
Дети-актёры России